Giovanni Semmola – medico e farmacologo italiano
 Gustavo Semmola – politico italiano
 Mariano Semmola – medico, filosofo e politico italiano